Capgemini Invent ist die Managementberatung der Capgemini-Gruppe. Nach der Lünendonk-Liste ist Capgemini Invent eine der fünf umsatzstärksten internationalen Beratungen in Deutschland. 

Unter dem Namen Capgemini Consulting ist die Beratung 2010 erstmals als eigenständige Marke innerhalb der Capgemini-Gruppe aufgetreten; als Unternehmensbereich in der Gruppe existiert die Beratung allerdings schon seit 1967. Das Unternehmen wurde 2018 in Capgemini Invent umbenannt.

Capgemini Invent beschäftigt über 6000 Mitarbeiter an mehr als 30 Standorten und 22 „Kreativstudios“ weltweit. Gemessen an der Mitarbeiterzahl ist das Unternehmen eine der größten Strategieberatungen europäischen Ursprungs.

Weblinks 
 
 Website

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (Berlin)
Beratungsunternehmen (Deutschland)
Strategieberatungsunternehmen
Gegründet 2010